AFOL steht für:
 Africa Online, größter afrikanischer Internet-Service-Provider, Teil der Telkom-Gruppe
 Adult Fan of Lego (dt. "Erwachsener Lego-Fan")

Afol steht für:
 Dämpfung durch Bewuchs zur Bestimmung von Abschirmwerten gegen Lärmimmission

Abkürzung